
Termin -{bilin}- ima više značenja.
 Bilina, grad u Češkoj
 Bilin (biohemija), biološki pigmenti formirani kao metabolički proizvodi pojedinih porfirina